Шадрино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Новленского сельского поселения (с 1 января 2006 года по 8 апреля 2009 года входила в Вотчинское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Вотчинский сельсовет.

Расстояние до районного центра Вологды по автодороге — 76 км, до центра муниципального образования Новленского по прямой — 11 км. Ближайшие населённые пункты — Мардасово, Константиново, Маслозавод, Севастьяново, Вотча, Осиновка, Барсуково, Халезево, Балобаново, Максимищево.

По переписи 2002 года население — 10 человек.

Примечания

Ссылки 
 Шадрино в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района